Andrés Gómez Domínguez (1913–?) olimpiai bronzérmes mexikói kosárlabdázó
 Andrés Gómez Santos (1960) ecuadori teniszező
 Andrés Gómez Rodríguez (1962) spanyol gyeplabdázó, olimpikon